Jerzy Zimowski
 Mieczysław Zimowski
 Zygmunt Zimowski